Лаппи, также Лапландия (, ) — историческая провинция на севере Финляндии, в Лапландии. Как и другие исторические провинции Финляндии, не выполняет каких-либо административных функций, но сохраняет культурное значение. Занимает северную часть современной провинции Лаппи.

Была выделена из шведской исторической провинции Лаппланд в 1809 году, после того как по Фридрихсгамскому мирному договору последняя была разделена между Швецией и Российской Империей.

Литература 
 Бухаров Д. Н. Поездка по Лапландии осенью 1883 года. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1885. — 345 с.

Исторические провинции Финляндии